Sonata per pianoforte n. 17 di Ludwig van Beethoven
 Sonata per pianoforte n. 17 di Wolfgang Amadeus Mozart
 Sonata per pianoforte n. 17 di Franz Schubert